Bever puede hacer referencia a:

Bever, municipio localizado en la provincia del Brabante Flamenco (Bélgica).
Bever, municipio localizado en el cantón de los Grisones (Suiza).